Titres de presse disparus
 Le Courrier français, quotidien libéral (1820-1851)
 Le Courrier français, hebdomadaire illustré (1884-1913)
 Courrier français, mensuel royaliste (1948-1950)
Titres en activité
 Courrier français est un groupe d'hebdomadaires régionaux couvrant une dizaine de départements dans le quart sud-ouest de la France, dont le siège social est à Bordeaux.